Ride It – singolo di Geri Halliwell del 2004
 Ride It – singolo di Jay Sean del 2008
 Ride It – singolo di Regard del 2019